Забошное — название населённых пунктов в России:

 Забошное — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Забошное — деревня в Армизонском районе Тюменской области.